Lenny der Laster (Originaltitel: Trucktown) ist eine kanadische Animationsserie, die seit 2014 produziert wird.

Handlung 
Lenny der Laster und seine Freunde leben in der Stadt Motorhausen. Diese ist für sie wie ein riesiger Abenteuerspielplatz aufgebaut und lässt sie immer wieder neue Spiele und Ideen zur Freizeitgestaltung einfallen. Besonders gerne bauen sie dabei Dinge zusammen und auseinander und stellen sich Herausforderungen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2014 von Nelvana in Kanada produziert. Dabei sind bisher 26 Doppelfolgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 6. September 2014 auf Treehouse TV ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 7. September 2015 auf Super RTL statt. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf Toggo plus. Zudem ist die Serie auf dem Video-on-Demand-Dienst Kividoo verfügbar.

Episodenliste

Weblinks 
 offizielle Website
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (Treehouse TV)